Panama je lahko:

 Panama - država
 Panama, Panama - mesto
 panama - sleparija na državni ravni
 panama (pokrivalo)
 panama (tkanina)
 panama (material)